Forcipata är ett släkte av insekter som beskrevs av DeLong och Caldwell 1936. Forcipata ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Forcipata